Die Coppa Italia 2020/21 war die 74. Ausgabe des bedeutendsten Pokalwettbewerbs der Männer im italienischen Fußball. Sie begann am 22. September 2020 mit der Partie des FC Südtirol gegen Sassari Calcio Latte Dolce und wurde am 19. Mai 2021 mit dem Finale im Mapei Stadium in Reggio nell’Emilia beendet.

Termine

Teilnehmer 
Für die Spielzeit 2020/21 der Coppa Italia sind folgende Mannschaften qualifiziert:

 die 20 Mannschaften der Serie A 2020/21
 die 20 Mannschaften der Serie B 2020/21
 29 Mannschaften der Serie C 2020/21
 neun Mannschaften der Serie D 2019/20

Vorrunde

1. Runde 

|}

2. Runde 

|}

3. Runde 

|}

4. Runde 

|}

Finalrunde

Achtelfinale 

|}

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Finale

Übersicht 

1 Sieg nach Verlängerung2 Sieg im Elfmeterschießen3 Sieg nach Wertung

Siegermannschaft 
In Klammern sind Spiele und Tore angegeben.

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl an Toren sind die Spieler alphabetisch nach Nachnamen bzw. Künstlernamen sortiert.

Verweise

Weblinks 
 Offizielle Website der Coppa Italia (italienisch)

Siehe auch 
 Coppa Italia
 Federazione Italiana Giuoco Calcio
 Fußball in Italien
 Liste der Torschützenkönige des Italienischen Fußballpokals
 Serie A 2020/21
 Serie B 2020/21
 Serie C 2020/21

Einzelnachweise 

2020/21
Fußballsaison 2020/21